Терри Мур:
 Терри Мур (род. 1929) — американская актриса.
 Терри Мур (род. 1952) — американский теннисист.